Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1976 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin waren Ann Kiyomura und Kazuko Sawamatsu. Das Finale bestritten Chris Evert und Martina Navratilova gegen Billie Jean King und Betty Stöve, das Evert und Navrátilová in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1976